Fort Albany steht für:

 Fort Albany (New York), Vereinigte Staaten
 Fort Albany (Ghana) in Half Assini, Jomoro District
 Fort Albany (Ontario), Kanada